Rauchende Salpetersäure steht für

 RFNA, red fuming nitric acid, ‚rote rauchende Salpetersäure‘
 WFNA, white fuming nitric acid, ‚weiße rauchende Salpetersäure‘

Siehe auch:
 Salpetersäure